Lunne kan syfta på:

 Lunne, Örnsköldsviks kommun – en ort i Arnäs distrikt (Arnäs socken) i Örnsköldsviks kommun
 Lunne, Östersunds kommun – en tätort i Brunflo distrikt (Brunflo socken) i Östersunds kommun
 Lunnefågel – en fågel